peut désigner :

Musique 
 , album de  sorti le  ;
 Origins, album de Shaman sorti en 2010 ;
 Origins,  premier album de Earthlimb sorti en 2012 ;
 Origins, album de God is an Astronaut sorti en 2013 ;
 Origins, album d' sorti le  ;
 Origins, album d'Imagine Dragons sorti le .

Autre 
Origins, un festival de jeux annuel à Columbus.
  une marque de cosmétiques appartenant à Estée Lauder.

Voir aussi